Estação São Bento (Metrô de São Paulo) - Estação metroviária de São Paulo, Brasil.
Estação São Bento (Metro do Porto) - Estação metroviária do Porto, Portugal.
Estação Ferroviária de Porto - São Bento - Estação ferroviária do Porto, Portugal.
Estação São Bento (SuperVia) - Estação ferroviária desativada do Rio de Janeiro, Brasil.